Ке́дрозеро — топоним в России:

 Кедрозеро — посёлок в Кондопожском районе Карелии.
 Кедрозеро — озеро в Кондопожском районе Карелии.